Cal Morros (Pinós), masia de Pinós, al Solsonès
 Cal Morros (Rajadell). masia de Rajadell, al Bages
 Cal Morros (la Sentiu de Sió), casa a la Sentiu, a la Noguera